Meisser oder Meißer ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Meisser-Vonzun (1910–1990), Schweizer Malerin, Zeichnerin und Lithographien
 Daniel Meisser (* 1948), Schweizer Skilehrer und Architekt, siehe Gigi von Arosa
 Hans Meisser (1911–nach 1969), Schweizer Politiker (LdU)

 Milena Meisser (* 1979), Schweizer Snowboarderin
 Otto Meißer (1899–1966), deutscher Geophysiker